Braunegger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Braunegger, österreichischer Naturbahnrodler
 Johann Braunegger, österreichischer Naturbahnrodler
 Peter Braunegger (* 1975), österreichischer Naturbahnrodler

Siehe auch:
 Braunecker